

Geografia
 Asín – comune spagnolo

Matematica
 Asin – funzione matematica

Persone
 Erminio Asin (1914-1986) – calciatore italiano
 Miguel Asín Palacios (1871-1944) – storico, arabista e lessicografo spagnolo

Altro
 Amazon Standard Identification Number (ASIN) –  codice identificativo alfanumerico di Amazon